Krauland ist ein Familienname:
 Peter Krauland (1903–1985),  österreichischer Rechtsanwalt, Politiker und Geschäftsmann
 Walter Krauland (1912–1988), österreichischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer